A két vadász és a medve a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat második évadának tizenegyedik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Neményi Mária
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Mozdulattervezők: Koltai Jenő, Szemenyei András
 Rajzolták: Csiszér Ágnes, Csonka György, Gregán Gizella, Hangya János, Jónák Tamás, Kéri László, Rofusz Ferenc, Zimmer Judit
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Gyöpös Sándor
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

Források 
 A két vadász és a medve a Hungarian Movie Database oldalon 
 

La Fontaine-mesék